Le tournoi de tennis du Queen's est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie Grand Prix, se dispute à Londres du 14 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Queens